Frost Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Frost Island (Maine)
 Frost Island (New York)
 Frost Island (Washington), eine der San Juan Islands